Золотая медаль имени Ю. А. Гагарина — медаль Международной авиационной федерации (FAI), учреждена в 1968 году.
 Медаль Ю. А. Гагарина (Роскосмос) — ведомственный знак отличия Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».